2 miejscowości w Polsce: 
 Dzierżkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Ruja 
 Dzierżkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Branice